Rygl ist der Familienname folgender Personen